

Cinema
Marriage a la Carte – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Crystal Film Company
Marrying Money (o Marriage a la Carte – film del 1915 diretto da James Young
Marriage a la Carte – film del 1916 diretto da James Young

Teatro
Marriage a la Carte – musical del 1911 di C. M. S. McLellan e Ivan Caryll